Medunjanin ist der Familienname der folgenden Personen:

 Amira Medunjanin (* 1972), jugoslawische Sängerin
 Haris Medunjanin (* 1985), bosnisch-niederländischer Fußballspieler